Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Achel) in Achel
 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Kaulille) in Kaulille
 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Mechelen-aan-de-Maas) in Mechelen-aan-de-Maas
 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Rotem) in Rotem
 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Sint-Huibrechts-Lille) in Sint-Huibrechts-Lille

 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Knegsel) in Eersel
 Sint-Monulphus en Gondulphuskerk (Berg) in Valkenburg
 Sint-Monulfus en Gondulfuskerk in de Maastrichtse wijk De Heeg

Monulphus en Gondulphus